Мариллион — одна из ведущих компаний в России, которая предоставляет услуги в сфере аудита, бухгалтерского учета, консалтинга, налогового и юридического сопровождения.

Ключевые цифры 

30 лет динамичного и устойчивого развития превратили компанию в серьезного игрока на российском рынке, предоставляющего независимые профессиональные услуги высочайшего качества.

Сегодня в офисах Мариллион в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти работают более 400 высококвалифицированных специалистов. Наши сотрудники предлагают комплексные решения для бизнеса, максимально отвечая потребностям каждого клиента: аудит и консалтинг, аутсорсинг бухгалтерского учета, налоговое и юридическое сопровождение. Компания Мариллион признана одним из ведущих игроков рынка в России.

Мариллион предлагает широкий спектр услуг на основе глубоких знаний специфики международного и российского рынка:

 Аудит
 Консалтинг
 Аутсорсинг
 Финансовый консалтинг
 Налоговое консультирование
 Юридические услуги

Рэнкинги 
Мариллион – компания, предоставляющая услуги в сфере аудита, бухгалтерского сопровождения, оценки, налогового, юридического и других видов консалтинга. Компания – одна из ведущих консалтинговых аудиторских и аутсорсинговых компаний России, согласно российским рэнкингам.

RAEX

Бухгалтерское сопровождение и кадровое администрирование (2022) 
#4 в рэнкинге "Подготовка отчетности (МСФО)"

#5 в рэнкинге "Подготовка отчетности (РСБУ)"

#9 в рэнкинге "Расчёт заработной платы"

#14 в рэнкинге крупнейших компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций

#16 в рэнкинге "Бухгалтерский и налоговый учет"

Аудит (2022) 
#1 в рэнкинге "Аудит страховых компаний"

#1 в рэнкинге "Аудит инвестиционных компаний и НПФ"

#1 в рэнкинге "Аудит лизинговых компаний"

#8 в рэнкинге крупнейших аудиторских групп и сетей

#8 в рэнкинге крупнейших российских аудиторских организаций

#8 в рэнкинге аудиторских организаций по выручке от аудита

#9 в рэнкинге "Аудит банков"

#10 в рэнкинге аудиторских организаций по выручке от обязательного аудита

Налоговый и юридический консалтинг (2022) 
#5 место в рэнкинге "Налоговый консалтинг"

#7 место в рэнкинге "Юридический консалтинг"

Оценочная деятельность (2022) 
#17 место в рэнкинге "Оценочная деятельность"

Финансовый консалтинг (2022) 
#4 место в рэнкинге "Финансовый консалтинг"

International Tax Review 

 World Transfer Pricing (трансфертное ценообразование): Мариллион – 2-ая группа компаний (в России)
 World Tax (корпоративный налог): Мариллион – 4-ая группа компаний (в России)

Министерство Финансов Российской Федерации 
Мариллион входит в Перечень международных сетей аудиторских организаций

Профессиональные сообщества 
Мариллион активно участвует в деятельности профессиональных организаций и бизнес-ассоциаций и является членом: